Kim Yong-Jun (Hanja: 金永峻一,em coreano: 김영준, 19 de julho de 1983) é um futebolista norte-coreano que atua como Meia, Atualmente defende o Pyongyang City.

Ligações externas
Perfil no Ogol 
Perfil em Fifa.com 

Futebolistas da Coreia do Norte
Futebolistas do Chengdu Blades Football Club
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010